Кратер Рейнхольд () — крупный молодой ударный кратер в восточной части Моря Островов в экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома и математика Эразма Рейнгольда (1511—1553) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Гортензий на западе-северо-западе; кратер Коперник на севере-северо-востоке; кратер Фаут на северо-востоке и кратер Лансберг на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 43,3 км, глубина 2700  м.

Кратер Рейнхольд имеет полигональную форму и умеренно разрушен. Вал с четко очерченной кромкой, в южной части имеет седловатое понижение. Внутренний склон вала террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1050 м, объем кратера составляет приблизительно 1300 км³. Дно чаши относительно ровное, с хаотично расположенными отдельными холмами.

Местность вокруг кратера отмечена светлыми лучами от кратера Коперник.

Сечение кратера 

На приведенном графике представлено сечение кратера в различных направлениях, масштаб по оси ординат указан в футах, масштаб в метрах указан в верхней правой части иллюстрации.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-12.
Кратер Рейнхольд на карте LAC-58.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Кратер Рейнхольд на карте AIC58D.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны